Nadvoda je naselje u sastavu grada Obrovca u Zadarskoj županiji

Stanovništvo

Nacionalni sastav, 1991.
Prema popisu iz 1991, Nadvoda je imala 750 stanovnika, od čega 742 Srbina, 3 Hrvata i 5 ostalih.

Naselja u sastavu Grada Obrovca